Single numer jeden w roku 1976 (USA)
 Single numer jeden w roku 1976 (Japonia)

Zobacz też